

Geografia

Austria 
 Lohn – frazione di Schönbach, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Germania 
 Lohn – ex comune ed ex quartiere di Eschweiler, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Stati Uniti d'America 
 Lohn – località nella contea di McCulloch (Texas)

Svizzera 
 Lohn – comune nella regione Viamala (Canton Grigioni)
 Lohn – comune (Canton Sciaffusa)
 Lohn – ex comune ora frazione di Lohn-Ammannsegg, comune nel distretto di Wasseramt (Canton Soletta)
 Lohn-Ammannsegg – comune nel distretto di Wasseramt (Canton Soletta)

Pagine correlate 
Lon 
Loon